Esistono più comuni francesi con questo nome:

Le Born – Alta Garonna
Le Born – Lozère